

Сухе — озеро на Кольському півострові, Мурманська область, басейн озера Колозеро
 Сухе — озеро на Кольському півострові, Мурманська область, басейн річки Ках

Дивись також 
 Сухе